Forslund ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Forslund (* 1932), schwedischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Daniel Forslund (* 1973), schwedischer Squashspieler
 Gus Forslund (1906–1962), schwedischer Eishockeyspieler
 Tomas Forslund (* 1968), schwedischer Eishockeyspieler